

Nom de famille 

 Paoline Ekambi (1962-), joueuse française de basket-ball ;
 Karl Toko-Ekambi (1992-), footballeur international franco-camerounais ;